Botanicine (în ) este localitatea de reședință a comunei Botanicine din raionul Rozdolne, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Botanicine era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Botanicine, Botanicine
Botanicine, Botanicine, Rozdolne
Botanicine, Botanicine, Rozdolne, Crimeea